Beyond Abilities är det finska metalbandet Warmens andra album, utgivet 2002.

Albumet gästas av sångarna Kimberly Goss, Timo Kotipetto och Pasi Nykanen.

Låtlista
"Beyond Abilities" (Janne Wirman/Antti Wirman) - 3:27
"Spark" (Timo Kotipelto/Janne Wirman) - 4:31
"Hidden" (Kimberly Goss/Janne Wirman/Antti Wirman) - 3:27
"Trip To..." (Janne Wirman) - 3:07
"Dawn" (Pasi Nykänen/Lauri Porra/Janne Wirman) - 4:45
"Singer's Chance" (Timo Kotipelto/Janne Wirman) - 5:03
"Alone" (Tom Kelly/Billy Steinberg) - 3:46
"Confessions" (Lauri Porra/Janne Wirman) - 2:46
"Salieri Strikes Back" (Lauri Porra/Janne Wirman) - 5:17
"War of Worlds" (Janne Wirman) - 3:47
"Finale" (Janne Wirman) - 6:33

Musikalbum 2002